Темновское — название населённых пунктов в России:

 Темновское — до 1961 года название села Раздольное в Камышловском районе Свердловской области.
 Темновское — до 1962 года название села Исетское в Каменском городском округе Свердловской области.